Abante (in greco , in latino Ăbās, -antis) è un personaggio della mitologia greca, figlio di Celeo e di Metanira.

Secondo il mito mentre Demetra era alla ricerca della figlia Persefone, si fermò presso la sua casa per bere: Abante, vedendola abbeverarsi con tanta avidità, la dileggiò e la dea, infuriata, lo trasformò in lucertola. Nelle Metamorfosi di Ovidio la leggenda è attribuita a Steleo o Stellione.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Baubo

Personaggi attici della mitologia greca
Principi della mitologia greca